Saint-Brès ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Brès (Gard), Département Gard
 Saint-Brès (Gers), Département Gers
 Saint-Brès (Hérault), Département Hérault

Siehe auch:
 Saint-Brais, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz